

Persone
 David Fricke – critico musicale statunitense
 Florian Fricke – musicista tedesco
 Otto Robert Fricke – chimico tedesco
 Peter Fricke – attore e doppiatore tedesco
 Ron Fricke – regista e direttore della fotografia statunitense
 Willi Fricke – calciatore tedesco

Altro
 1561 Fricke – asteroide della fascia principale